Příjmení Kulovaný nese více různých osobností:

 Anna Kulovaná (* 1981) – česká herečka
 Eva Kulovaná (* 1987) – česká šachistka
 Lenka Kulovaná (* 1974) – česká krasobruslařka

Česká příjmení